Příjmení Pellar, přechýleně Pellarová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jan Amos Pellar (1905–1982) – český evangelický teolog a farář, vysokoškolský pedagog a senior královéhradeckého seniorátu
 Rudolf Pellar (1923–2010) – český herec, překladatel, zpěvák, moderátor, šansoniér a hudební pedagog, manžel Luby Pellarové
 Šimon Pellar (* 1948) – český překladatel
Ženský tvar
 Luba Pellarová (1922–2005) – česká dramaturgyně a překladatelka, manželka Rudolfa Pellara

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Anglická příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení